Az 1992-es Australian Open női versenyét a jugoszláv Szeles Mónika nyerte az amerikai Mary Joe Fernández előtt.

Kiemeltek 

  Szeles Mónika (Bajnok)
 - 
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Arantxa Sanchez-Vicario (Elődöntős)
  Jennifer Capriati (Negyeddöntős)
  Jana Novotná (Negyedik kör)
  Mary Joe Fernández (Döntős)
  Conchita Martinez (Negyedik kör)

  Manuela Maleeva-Fragniere (Negyeddöntős)
  Katerina Maleeva (Negyedik kör)
  Zina Garrison (Negyedik kör)
  Anke Huber (Negyeddöntős)
  Leila Meszhi (Negyedik kör)
  Judith Wiesner (Második kör)
  Helena Suková (Harmadik kör)
  Sabine Appelmans (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1